Shimoni kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Shimoni, ort, Kwale, 
 Eldama Ravine, ort, Baringo, 

Robotskapade Kenyaförgreningar